Festberg  steht für

Festberg (Wolfhagen), Berg in Hessen
Festberg bei Philippinenthal, Naturschutzgebiet in Hessen

Siehe auch:
 Festenberg
 Vestberg
 Westberg